Vogels ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Vogels (1887–1964), deutscher Landrat
 Elmar Vogels (1925–2011), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Guillaume Vogels (1836–1896), belgischer Maler
 Guus Vogels (* 1975), niederländischer Hockeyspieler
 Hanns Arnt Vogels (1926–2015), deutscher Unternehmer
 Heinrich Vogels (1886–1947), deutscher Staatsbeamter
 Heinrich Joseph Vogels (1880–1972), deutscher Theologe
 Heinz-Jürgen Vogels (* 1933), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Vogel